Віре́-ле-Гран, Віре-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 55 км на південь від Діжона, 60 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 496 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1337,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Віре-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 Віре-ле-Гран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віре-ле-Гран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віре-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віре-ле-Гран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара